Nearchos (griech. Νέαρχος) bzw. Nearch ist der Name folgender Personen:

 Nearchos (um 360 v. Chr.–nach 314 v. Chr.), General und Admiral unter Alexander dem Großen
 Nearchos (Maler), griechischer Maler
 Nearchos (Töpfer), attischer Töpfer und Vasenmaler 
 Nearchos aus Tarent, Politiker 

Weitere Namensträger:
 Nearchos, von 1980 bis 1988 Name der früheren US-amerikanischen Zerstörers  USS Wadsworth (DD-516) in der griechischen Marine
 Nearchos (Schiff, 1968), griechisches RoPax-Schiff, das aus einer 1968 gebauten Ro-Ro-Fähre entstand
 Nearch (Mondkrater)